Това́рищ — человек, связанный с другими лицами, принадлежностью к одному коллективу, организации, группе, среде и т. п.; человек, которого объединяют с кем-нибудь общие занятия, деятельность, взгляды, условия жизни и пр.; ровня в чём-либо.
 Товарищ — форма обращения.
 Товарищ (в гражданском праве) — участник коммерческого товарищества.
 «Товарищ» — наименование газет, издававшихся в начале XX века: одна газета выходила с 15 марта 1906 года при ежедневной газете «Наша жизнь», затем как самостоятельная (с 3 августа 1906 по конец 1907 года); другая издавалась во время Первой мировой войны в Германии, для распространения среди военнослужащих Русской императорской армии как инструмент разложения Русской армии.
 Товарищ — в Польше богатый шляхтич со свитой из обедневших шляхтичей, военное снаряжение и доспехи которых куплены за счёт товарища.
 Товарищ — в дореволюционной России (с 1802 года) слово употреблялось в наименованиях официальных званий и должностей в значении заместитель, помощник (товарищ министра, товарищ прокурора, товарищ председателя).
 Товарищ — старинный польский воинский чин — либо прапорщик, либо рядовой из шляхтичей.
 Товарищ — традиционное название нижних чинов, в армейских уланских полках, вооружённых сил России, имперского периода, в начале XIX века, составлявших первую шеренгу строя линейной конницы, и набиравшихся первоначально из представителей польской шляхты.

В культуре 
 «Товарищ» — комедия 1937 года с Клодетт Колбер и Шарлем Буайе в главных ролях.
 «Товарищ» — харьковская рок-группа.
 «Товарищ» — песня композитора Олега Иванова на стихи Александра Прокофьева.
 «Товарищ» — журнал для детей, издававшийся с 1928 по 1931 год в Новосибирске.

Суда 
 «Товарищ» — парусный корабль, первоначально носившее имя «Лауристон».
 «Товарищ» — парусное судно «Горх Фок», носившее имя «Товарищ» с 1948 по 1999 год.

Примечания